Колонија Акилес Сердан има више значења:

 Колонија Акилес Сердан (Темиско), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Акилес Сердан (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Акилес Сердан (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику